Marienburger Werder steht für folgende Binneninseln in der Woiwodschaft Pommern, Polen:

 Großes Marienburger Werder
 Kleines Marienburger Werder